

Brazilië 
Vila Nova FC
Vila Nova (Rio Grande do Sul), een buurt in Porto Alegre
Vila Nova (Santa Catarina) een buurt in in Joinville

Mozambique 
 Vila Nova de Fronteira, een plaats in het district Mutarara

Portugal

Gemeenten 
Vila Nova da Barquinha
Vila Nova de Cerveira
Vila Nova de Famalicão
Vila Nova de Foz Côa
Vila Nova de Gaia
Vila Nova de Paiva
Vila Nova de Poiares

Freguesias 
Vila Nova de Anços
Vila Nova da Barca
Vila Nova da Baronia
Vila Nova da Barquinha (freguesia)
Vila Nova de Cacela
Vila Nova do Ceira
Vila Nova de Cerveira (freguesia)
Vila Nova do Corvo
Vila Nova de Foz Côa (freguesia)
Vila Nova de Gaia
Vila Nova de Milfontes
Vila Nova de Monsarros
Vila Nova (Miranda do Corvo)
Vila Nova da Muía
Vila Nova de Oliveirinha
Vila Nova de Paiva (freguesia)
Vila Nova da Rainha (Azambuja)
Vila Nova da Rainha (Tondela)
Vila Nova (Praia da Vitória)
Vila Nova de Sande
Vila Nova de São Bento
Vila Nova de São Pedro
Vila Nova de Tazem
Vila Nova da Telha

Zie ook 
 Vilanova